San Esteban est une ville et commune, dans la Province de Los Andes et dans la région de Valparaíso 

San Esteban Galdames est un quartier de Galdames, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 San Esteban est un quartier de Derio, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 San Esteban est un quartier de Karrantza, dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.

San Esteban (Honduras)
San Esteban est une municipalité située dans le département d'Olancho

San Esteban (Camarines Sur)
San Esteban est une municipalité située dans la province d'Ilocos Sur

San Esteban (Chihuahua)
San Esteban (Coahuila)
San Esteban (Tamaulipas)
Île San Esteban

Parc national de San Esteban